Malachi steht für:

 hebräische und englische Schreibweise des biblischen Propheten Maleachi
 Malachi (Vorname), männlicher Vorname

Malachi ist der Familienname folgender Personen:
 Eliezer Raphael Malachi (1895–1980), US-amerikanischer Bibliograf
 John Malachi (1919–1987), US-amerikanischer Jazzpianist und Arrangeur
 Kai Malachi (* 1992), israelischer Eishockeyspieler
 Mallori Lofton-Malachi (* 1987), US-amerikanische Fußballtorhüterin

Siehe auch:
 Malach
 Malachit
 Malak